Annay kan avse fyra kommuner i Frankrike:

 Annay, Nièvre – Nièvre
 Annay, Pas-de-Calais – Pas-de-Calais
 Annay-la-Côte – Yonne
 Annay-sur-Serein – Yonne